Пука () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Пука (Puka vald) — колишня волость повіту Валґамаа.
 Пука (Puka alevik) — селище у волості Отепяе повіту Валґамаа.
 Пука (Puka küla) — село у волості Сааремаа повіту Сааремаа.
 Пука (Puka küla) — село у волості Вінні повіту Ляене-Вірумаа.